La saison 2000-2001 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration des ZSC Lions.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Play-out

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

ligue

Juniors Élites

Voir aussi

Notes et références 

2000
Suisse
Sport en Suisse en 2000
Sport en Suisse en 2001